Die Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung (FKBF) ist eine neurechte gemeinnützige Stiftung, die im Jahr 2000 vom Criticón-Herausgeber Caspar von Schrenck-Notzing in München gegründet und bis 2007 von ihm geleitet wurde. Die Stiftung ist der zentrale Auslober des 2004 geschaffenen Gerhard-Löwenthal-Preis. Seit 2007 wird die Stiftung von Dieter Stein, Gründer, Herausgeber und Leiter aller Projekte rund um die neurechte Wochenzeitung „Junge Freiheit“ geleitet. Seit 2012 ist das zentrale Projekt der Stiftung die Bibliothek des Konservatismus in der Berliner Fasanenstraße 4, gegenüber dem Ludwig-Erhard-Haus der Börse Berlin nahe der Universität der Künste Berlin sowie der Technische Universität Berlin.

Geschichte 
Vorläufer der Förderstiftung konservative Bildung und Forschung war das von Caspar von Schrenck-Notzing gegründete Institut für Konservative Bildung und Forschung (IKBF). Es war eng mit dem Förderverein Konservative Kultur und Bildung e. V. und das von ihm betriebene Konservative Büro in Bielefeld verbunden. Astrid Lange schreibt dazu in ihrem 1993 erschienen Buch: „In den Republikanern sieht Schrenk-Notzing eine Kraft, die es versteht, Massen zu mobilisieren. Sein Sohn Alexander kandidierte 1986 in Bayern für die REP. Schrenk -Notzing ist Kuratoriumsmitglied des kürzlich in Bielefeld gegründeten Förderverein Konservative Kultur und Bildung e. V.“ Die FKBF hatte zunächst die Aufgabe, die rund 15.000 Bände umfassende Privatbibliothek von Schrenck-Notzing sowie das Criticon-Archiv zu verwalten. Der FKBF wurde durch Spenden finanziert. Die erste Einlage über eine Million Mark stammte von Schrenck-Notzing selbst.

In der Münchener Zeit der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung wurde der nach Baltasar Gracián benannte Baltasar Gracián-Kulturpreis 1985 an Gerd-Klaus Kaltenbrunner und 2001 an Erwin K. Scheuch vergeben.

2004, zwei Jahre nach dem Tod des rechtskonservativen Fernsehmoderators Gerhard Löwenthal am 6. Dezember 2002, der zwei Tage vor seinem 80. Geburtstag gestorben ist, wurden dessen Geburts- und Todesdaten als Zeitraum für die anfangs jährliche Vergabe des neu geschaffenen, mit 5000 € dotierten Gerhard-Löwenthal-Preis (Preis für Journalisten sowie als Ehrenpreis) in der Berliner Zitadelle Spandau gewählt. Seit 2009 fand die Vergabe der Preise, im zweijährigen Tournus statt, wobei es im Kontext der COVID-19-Pandemie keine Preisverleihung gab. Der Preis wurde von Dieter Stein und seiner neurechten Wochenzeitung Junge Freiheit, in Kooperation mit der Förderstiftung konservative Bildung und Forschung und Löwentals Nachfolger nach dessen Pensionierung 1987 Fritz Schenk sowie Ingeborg Löwenthal, der Witwe Gerhard Löwenthals geschaffen. Der Löwenthal-Preis wurde bisher unter anderem an mehrere Autoren der „Jungen Freiheit“ verliehen.
2007 übertrug Schrenck-Notzing den Stiftungsvorsitz an Dieter Stein, Gründer und Chefredakteur der rechten Wochenzeitung Jungen Freiheit, der damit den FKBF eng mit der Jungen Freiheit verzahnte.

Nach dem Tod Caspar von Schrenck-Notzings im Januar 2009 gehörte die politisch gleich ausgerichtete Ehefrau von Caspar von Schrenck-Notzing, Regina von Schrenck-Notzing (*1936) bis zu ihrem Tod am 6. Januar 2012 dem Stiftungsrat an. Sie war aktiv beim Bund freier Bürger und veranstaltete die rechtskonservative Münchner Winterakademie, die auch von der FKBF beworben wurde. An ihre Stelle trat der gemeinsame Sohn Alexander von Schrenck-Notzing (* 1965; Gründungsmitglied von Die Republikaner, sowie einer der drei Vorsitzenden des Republikanischen Hochschulverbands).

Zu den Projekten Dieter Steins, der „Jungen Freiheit“, die Wochenzeitung, der Verlag „JF-Vertrieb“, den Sommerfesten, „JF-TV“ dem Youtube-Kanal mit eigenem Studio, kam nach der faktischen Übernahme der Stiftung durch seinen Angestellten, die Errichtung der Bibliothek des Konservatismus als Denkfabrik. Den Grundstock legte die Bibliothek von Caspar von Schrenck-Notzing. 2011 war die Einweihungsfeier und am  23. November 2012 die Eröffnung. Die Akteure der „Förderstiftung konservative Bildung und Forschung“ veranstalten nun seit in ihrem Hauptprojekt der Bibliothek des Konservatismus, regelmäßig auch auf Video dokumentierte und via Youtube verbreitete Veranstaltungen, mit neurechten, rechtskonservativen und christlich-konservativen Publizisten, Politikern und Wissenschaftler. Außerdem werden unter dem Titel „Studienprogramm“ sogenannte „Seminare“ für Schüler, Studenten und Jungakademiker abgehalten. Die FSKF wendet sich via  BdK somit auch an das intellektuelle und studentische sowie burschenschaftlich ausgerichtete Milieu.

Das Haus, in dem sich die Förderstiftung und die Bibliothek befinden, wurde nach Recherchen von Journalisten des Spiegel vom Hamburger Reeder und AfD-Sponsor Folkard Edler gekauft und der Stiftung vermacht.

Die Stiftung stellt die strukturelle Basis für die Bibliothek da. So werden die Publikationen der Bibliothek über den Verlag der Stiftung vertrieben, das Bankkonto, der Youtube-Kanal, der zweimonatliche Informationsbrief Agenda, die Schriftenreihe „Erträge“, die Stände bei der Frankfurter Buchmesse, alles lauft auf den Namen der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung.

Der Förderkreis der FKBF umfasste 2012 etwa 2000 Personen. Nach vier Jahren Planung und Vorbereitung wurde 2011 in Berlin die Bibliothek des Konservatismus, die rechtskonservative Literatur zur Verfügung stellt, eingeweiht und am 23. November 2012 eröffnet. Legte die Website der Förderstiftung konservative Bildung und Forschung bis dahin den Schwerpunkt auf den Gerhard-Löwenthal-Preis, wechselte dieser nun zur Bibliothek des Konservatismus. Mitte 2015 wurde die Webseite der Förderstiftung konservative Bildung und Forschung gänzlich eingestellt und eine Weiterleitung zur neuen Website der Bibliothek des Konservatismus geschaltet. Renate Renken, ehemalige Assistentin der Geschäftsführung der Jungen Freiheit, war im Vorstand der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung. Die Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung der Förderer übernahm Bastian Behrens, der bereits seit Längerem die Förderer der Jungen Freiheit betreut.

Verlag und Publikationen 
 Die Buchserie „Erträge“ Schriftenreihe der Bibliothek des Konservatismus, Verlag: Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung
 Patrick Neuhaus (Hrsg.): Caspar von Schrenck-Notzing: Konservative Publizistik. Texte aus den Jahren 1961 bis 2008. Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung, Berlin 2011, ISBN 978-3-9814310-0-1.

Literatur 
 Roger Woods: Germany's New Right as Culture and Politics. Palgrave Macmillan, New York 2007, ISBN 978-0-230-80133-2
 Patrick Keßler: Die „Neue Rechte“ in der Grauzone zwischen Rechtsextremismus und Konservatismus? Protagonisten, Programmatik und Positionierungsbewegungen. LIT Verlag, Münster 2018, ISBN 978-3-643-13844-6
 Uwe Backes: Zum Weltbild der Neuen Rechten in Deutschland. (PDF; 0,3 MB), Konrad-Adenauer-Stiftung, Analysen & Argumente Nr. 321 / Oktober 2018
 Berliner Zustände 2019: Knotenpunkt der Neuen Rechten – Die Bibliothek des Konservatismus, Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, Die Broschüre als PDF zum download.
 Ann‐Kathrin Mogge: Nach der Wende die Wende, Diskussion um die Nation in zwei neurechten Periodika nach der Wiedervereinigung. (PDF; 2,2 MB) Masterarbeit, Universität Kassel, 2019
 Samuel Salzborn: Rechtsextremismus. Erscheinungsformen und Erklärungsansätze. 4. Auflage, Nomos, Baden-Baden 2020, ISBN 978-3-8487-6759-5
 Lilian Hümmler: Wenn Rechte reden. Die Bibliothek des Konservatismus als (extrem) rechter Thinktank. 2020, Marta Press Verlag, ISBN 978-3-944442-71-6
 Arne Semsrott, Matthias Jakubowski: Desiderius-Erasmus-Stiftung: Politische Bildung von Rechtsaußen. OBS-Arbeitspapier 51, Otto-Brenner-Stiftung, Frankfurt Main 2021, S. 31 /32

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Junge Freiheit
Organisation (Neue Rechte)
Denkfabrik in Deutschland
Gegründet 2000
Stiftung in Berlin
Kulturstiftung